Blijdorp kan verwijzen naar verschillende locaties in Rotterdam:

Blijdorpse polder, een polder
Blijdorp (wijk), een woonwijk in deze polder
Blijdorp (metrostation), een metrostation in de gelijknamige wijk
Diergaarde Blijdorp, een dierentuin in Rotterdam
RVV Blijdorp, een amateurvoetbalvereniging in Rotterdam